Теорема Гарнака — одно из утверждений, названных по имени немецкого математика Акселем Гарнаком.

 Первая теорема Гарнака — утверждение, согласно которому если последовательность функций, гармонических в заданной ограниченной области, равномерно сходится на границе области, то последовательность сходится к гармонической функции.
 Вторая теорема Гарнака (принцип Гарнака) — утверждение, распространяющее сходимость в некоторой точке монотонной последовательности гармонических в ограниченной области функций на равномерную сходимость на всей области.